Густаво Киртен је освојио турнир. У финалу је победио Марсела Риоса резултатом 6:4, 1:2 предаја.

Носиоци 

  Карлос Моја (четвртфинале)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Тим Хенман (друго коло)
 n/a
  Марк Филипусис (четвртфинале)
  Карол Кучера (друго коло)
  Андре Агаси (повукао се пре почетка турнира)
  Грег Руседски ''(друго коло)
|
  Марсело Риос ''(финалиста) 
  Алберт Коста ''(четвртфинале) 
  Горан Иванишевић ''(прво коло) 
  Томас Енквист ''(друго коло) 
  '''Густаво Киртен (победник) 
  Томи Хас ''(друго коло) 
  Феликс Мантиља ''(полуфинале) 
  Томас Јохансон ''(прво коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Монте Карло мастерс – појединачно
Тенис 1999.